Альмичи () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1717—1793) — итальянский юрист.
  (1714—1779) — итальянский священник.